ПО (программное обеспечение) Kiosk — системное и пользовательское программное обеспечение, разработанное для киоска или интернет-киоска. ПО Kiosk ограничивает возможности программ для защиты интернет-киоска от несанкционированной активности.  ПО Kiosk может также обеспечивать удалённый мониторинг для работы с киосками с различных мест. Оповещения по электронной почте или обычным текстом могут быть автоматически отправлены Kiosk в виде ежедневных отчётов или как реакция на возникшую проблему. Другие возможности предусматривают удалённое обновление контента Kiosk'а и загрузку данных, таких как статистику использования ПО
Kiosk также должен обеспечивать пользователям возможность использования тачскрина. Виртуальная клавиатура убирает необходимость использовать обычную компьютерную клавиатуру.

Безопасность

Функции
 Если у киоска есть физическая или виртуальная клавиатура, должны блокироваться системные комбинации клавиш, такие как Control+Alt+Delete, Alt+Tab и др.
 Киоски, использующие браузер или интернет-киоски должны блокировать меню браузера, могут фильтровать возможность ввода URL по белому или черному списку, скрывать адресную строку, блокировать скачивание, печать.
 Очистка сессии и возврат на начальный экран по истечении времени неактивности.
 Печать на принтере киоска без вывода окна настроек печати.
 Виртуальная клавиатура может подвергаться адаптации, иметь переключатель языков и возможность ввода спецсимволов.
 Некоторые киоски имеют дополнительное оборудование, такое как сканер штрихкодов, RFID-считыватель, принтер, сканер, купюроприемник и программное обеспечение киосков должно поддерживать это оборудование.
 Удаленный мониторинг состояния киоска.
 Удаленное обновление программного обеспечения киоска или контента киоска.
 Удаленное управление киоском.
 Отключение экрана по расписанию для экономии электроэнергии.
 Предотвращение выгорания пикселей.

См. также
Kiosk (KDE)
Interactive kiosk
CEN/XFS
Automated teller machine
Secure Desktop
Webconverger - бесплатный Web kiosk на основе Debian

Внешние ссылки 
 Independent survey about kiosk software products — Worldwide Internet Kiosk Browser Analysis (Published April 2005)
 Виртуальная экранная клавиатура для киосков
 Антамедиа Киоск 
 Fully Kiosk Browser  - Просмотр веб-страниц и запуск приложений в режиме киоска для Андроида
 KioskBrowser - Бесплатный российский браузер с виртуальной клавиатурой

Пользовательские интерфейсы
Программное обеспечение